Marco Matias est un nom pouvant désigner:

 (né en 1956), homme politique portugais
Marco Matias (né en 1975), chanteur allemand
Marco Matias (né en 1989), joueur portugais de football

Voir aussi

Matias, Marco